Церковь Святого Франциска Ассизского:
 Церковь Святого Франциска Ассизского (Аден).
 Церковь Святого Франциска Ассизского (Каракас).
 Церковь Святого Франциска Ассизского (Ору-Прету).
 Церковь Святого Франциска Ассизского (Пампулья).
 Костёл Святого Франциска Ассизского (Вильнюс).
 Костёл Святого Франциска Ассизского (Краков).